La Praz ist der Name folgender Orte:
 La Praz VD, eine Gemeinde im Schweizer Kanton Waadt
 La Praz (Savoie), eine Gemeinde im französischen Département Savoie

Siehe auch:
 Praz